Мамедов, Джейхун Магомед оглы — азербайджанский самбист, Заслуженный мастер спорта СССР. 
 Мамедов, Джейхун Валех оглы — ректор Азербайджанского Института Теологии.